

Geografia 
 Shropshire – contea dell'Inghilterra
 Shropshire – distretto con status di autorità unitaria dello Shropshire in Inghilterra

Persone 
 Adonis Shropshire – cantautore e produttore discografico statunitense
 Terilyn A. Shropshire – montatore statunitense

Altro 
 Consiglio dello Shropshire – autorità unitaria che amministra la contea dello Shropshire
 Shropshire – razza ovina
 Shropshire Blue – formaggio britannico
 HMS Shropshire – incrociatore della Royal Navy